

Geografia

Germania 
 Honau – ex comune ora frazione di Lichtenstein, comune nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)
 Honau – ex comune ora frazione di Rheinau, città nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)

Svizzera 
 Honau – comune nel distretto di Lucerna Campagna (Canton Lucerna)